Даштабад () — город в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана.

История 
Возник как посёлок О́бручево (статус посёлка городского типа — с 1937 года). В связи с сельскохозяйственным освоением Голодной степи в 1974 году получил статус города и был переименован в Ульяново.

С начала 1990-х годов называется Даштабад. В городе расположена железнодорожная станция Даштабад (на линии Джизак — Хаваст).

Население

Ссылки 

Города Джизакской области
Населённые пункты Зааминского района
Переименованные населённые пункты Узбекистана